Sunset Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Hill Viewpoint Park, Stadtviertel und Park in Seattle
 Sunset Park (Brooklyn), Stadtviertel und Park in New York City
 Sunset Park (Santa Monica), Stadtteil von Santa Monica
 Sunset Park (Tampa), Stadtviertel von Tampa
 Sunset Park (Las Vegas), Park in Las Vegas

in Kanada:
 Sunset Park (West Ferris), Stadtviertel von West Ferris

Sunset Park steht für:
 Sunset Park (Film), US-amerikanischer Film von Steve Gomer (1996)
 Sunset Park (Roman), Roman von Paul Auster (2010)

Siehe auch:
 Sunset Park Historic District